Mono steht für:

 mon(o), Bestandteil einiger Fremdwörter aus dem Griechischen, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #mono
 mono, kurz für Monophonie (Elektroakustik), Einkanaltechnik
 Mono (Batterie), verbreitete Baugröße von Batterien und Akkumulatoren
 Mono (Volk), indigene Stammesgruppe im Kulturareal des Großen Beckens, USA
 Mono (ubangische Sprache), Kongo, Afrika
 Mono (Uto-aztekische Sprache), indigene Sprache Amerikas, eine Numic-Sprache
 Mono (Software), Implementierung des .NET Frameworks
 Mono (Besteck), Marke für hochwertige Essbestecke
 Mono-Werke, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Mono-Karten, einheitliche Werbekarten von Karl Wilhelm Bührer (ab 1905)

Musik:
 Mono (Band), japanische Postrock-Band (ab 2000)
 Mono, Sängerin der deutschsprachigen Band Mono & Nikitaman (ab 2004)

 Mono Inc., Dark-Rock-Band aus Hamburg (2000)
 Mono, Album der deutschen Rockband Fury in the Slaughterhouse (1993)
 Mono (Mixtape) des südkoreanischen Rappers RM (2018)

Mono ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Mono (Insel), eine der westpazifischen Treasury-Inseln, Salomonen
 Mono (Fluss) in Togo
 Mono (Benin), Department in Benin
 Mono (Ontario), Gemeinde in Kanada
 Mono Lake, See in Kalifornien
 El Mono, Insel von Puerto Rico

Siehe auch:

 Monod (Begriffsklärung)
 Monot (Begriffsklärung)